Ла-Шампенуа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Орлеана, 17 км на північний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 320,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шампенуаз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шампенуаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр